The Trinity — третий альбом дэнсхолл/регги-исполнителя Шона Пола, выпущенный в США Atlantic Records 27 сентября 2005 года. Диск получил платиновый статус в Европе. К 19 июля 2006 года было продано 1,386,733 экзэмпляров только в США. Всего в мире продано  копий альбома.

The Trinity был записан на Ямайке при участии таких продюсеров, как Steven «Lenky» Marsden, Donovan «Don Corleon» Bennett, Renaissance Crew, Rohan «Jah Snowcone» Fuller, и др.

Альбом включает в себя трек «We Be Burnin',» который был впервые включен в радиоэфир 22 августа 2005 года. Клип для песни был снят известным режиссёром Jessy Terrero, который прославился, сняв клипы для 50 Cent, Young Jeezy, и Chingy. Запущен на телевидении 17 августа 2005 и в Интернете 18 августа 2005 (на MTV.com). Сингл занял вторую позицию в UK Singles Chart, шестую в U.S. Billboard Hot 100 и семнадцатую в чарте Billboard R&B/Hip-hop .

Список композиций 
 «Fire Links Intro» — 0:49
 «Head in the Zone» — 3:55
 «We Be Burnin'» — 3:35
 «Send It On» — 3:38
 «Ever Blazin'» — 3:10
 «Eye Deh a Mi Knee» — 2:58
 «Give It up to Me» — 4:02
 «Yardie Bone» (ft Wayne Marshall) — 3:12
 «Never Gonna Be The Same» — 3:40
 «I’ll Take You There» — 3:56
 «Temperature» — 3:36
 «Breakout» — 2:59
 «Head to Toe» — 4:21
 «Connection» (ft Nina Sky) — 3:31
 «Straight Up» — 3:06
 «All on Me» (ft Tami Chynn) — 4:18
 «Change the Game» (ft Looga Man & Kid Kurup) — 3:54
 «The Trinity» — 3:35
 «Feel alright» (Japanese edition bonus track)

Ограниченное издание 
26 июня 2006, в Великобритании, Atlantic Records представила двухдисковое издание «The Trinity». Оно содержало 18 оригинальных треков на первом диске и шесть бонусных треков на втором. На втором диске присутствовали синглы «Cry Baby Cry» с Carlos Santana и Joss Stone, а также «Break It Off» при участии Rihanna.

Трек-лист бонусного диска
 «Cry Baby Cry» (с Carlos Santana и Joss Stone)
 «Break It Off» (вместе с Rihanna)
 «As Time Goes On»
 «Temperature» [AOL Sessions]
 «Get Busy» [AOL Sessions]
 «Never Gonna Be The Same» [AOL Sessions]

Неизданные песни 
«Oh Man» (при участии Daddy Yankee) продюсер Luny Tunes.

Чарты 
Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Шон Пола
Альбомы Atlantic Records